Caroline Esmeralda van der Leeuw – cantante olandese
 Gerardus van der Leeuw – storico delle religioni, egittologo e teologo olandese

Pagine correlate
 De Leeuw